

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Balthazar Audibert 1761-1852, religieux français
 Dominique Audibert, 1737-1821, négociant
 Édith Audibert, femme politique française
 Étienne Audibert, 1888-1954, ingénieur
 Frédéric Audibert 1968-    , violoncelliste français
 Georges Audibert, 1885-1915], juriste et écrivain
 Jacques Audibert, 1960-   , diplomate, conseiller politique
 Jean Audibert, 1927 - 1999, diplomate français
 Joseph Audibert, 1854-1921, artisan vigneron
 Louis Audibert, 1880-1983, peintre
 Louis-Alexandre Audibert, 1874-1955, général de cavalerie
 Marcel Audibert, 1883-1967, juriste et écrivain
 Maurice Audibert, (1867-1931), fondateur des automobiles Audibert et Lavirotte
 Mireille Audibert, 1948-1993, comédienne
 Pierre Audibert, 1941-2020, journaliste, mathématicien, informaticien et enseignant français
 Stéphane Audibert, né en 1998, taekwondoïste
 Urbain Audibert , 1789-1846, pépiniériste français
 Wilfrid Audibert, né en 1969 Meilleur Apprenti de France Pâtissier 1988

Industrie 
 Audibert et Lavirotte, constructeur automobile lyonnais de 1894 à 1901.

Odonyme 
 Chemin d'Audibert, à Toulouse.